W roku 2007 odbyło się 27 kolejek Formuladeildin. Brało w nich udział 10 klubów z dziewięciu różnych miejscowości na Wyspach Owczych.

Wyniki

1. część

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

Podsumowanie

2. część

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

Podsumowanie

3. część

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

Podsumowanie

Zobacz też 
Formuladeildin - sezon 2007

Linki zewnętrzne 
 FSF Føroya 

2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
2007 na Wyspach Owczych